opposto – in matematica, elemento inverso dell'addizione
 opposto – uno dei ruoli della pallavolo